Vitertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Vitertjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Vitertjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Vitertjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (11,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn